Die 888casino.com World Seniors Championship 2013 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 19. bis zum 20. Oktober 2013 im Mountbatten Centre in Portsmouth, England ausgetragen wurde.

Im Finale bezwang Steve Davis den Titelverteidiger Nigel Bond mit 2:1.

Preisgeld

Turnierverlauf 
Die Paarungen wurden nach jeder Runde neu ausgelost. Sämtliche Spiele wurden im Best-of-3-Modus gespielt.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden am 3. Oktober 2013 im Barnsley Metrodome in Barnsley, England ausgetragen. Sämtliche Spiele wurden im Best-of-3-Modus gespielt.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Century-Breaks

Qualifikation

Einzelnachweise 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Portsmouth